Moganopterus  — рід птерозаврів родини Ctenochasmatidae. Жив на території Китаю за ранньої крейди. Один із найбільших відомих археоптеродактилоїдів, із розмахом крил близько 3,5 метра. Довгі, тонкі щелепи - поширена характеристика в ктенохазматид, але моганоптер вирізняється навіть серед членів цієї родини, зі щелепами, чия довжина в 11 разів більша за висоту. Інша примітна особливість тварини - гребінь на голові, унікальний серед відомих археоптеродактилоїдів, але дещо подібний до деяких зразків птеранодона.

Систематика 

Автори опису ідентифікували моганоптера як члена родини орнітохейроморф Boreopteridae. Пізніше, однак, цю точку зору було піддано сумніву, і більшість авторів пізніших досліджень визнавали його ктенохазматидом.
Нижче наведено кладограму Longrich et al. (2018):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pterodactyloidea
Вимерлі плазуни Азії
Вимерлі тварини, описані 2012